John Oliver est un nom pouvant désigner:

Arts
 John Oliver (né en 1977), comédien anglais 

 John Oliver (né en 1959), compositeur canadien
 John Oliver, chef de chœur américain
 John Oliver (alias Gerry Bean), acteur canadien

Religion 
 John Oliver (né en 1935), évêque anglican de Hereford

Sports 
 John Oliver (né en 1943), céiste britannique
 John Oliver (1918-1992), joueur de cricket anglais
 John Oliver (1867-?), joueur de football anglais
 John Oliver (1913-1991), joueur de football anglais
 John Oliver (né en 1987), coureur de speedway australien

Politique 
 John Oliver (1856-1927), homme politique et agriculteur britanno-colombien
 John Oliver (né en 1956), homme politique fédéral ontarien

Autres 
 John Oliver (1923-2011), scientifique américain
 John Morrison Oliver (1828-1872), général américain durant la Guerre de Sécession
 John Rathbone Oliver (1872-1943), psychiatre et auteur américain
 John Watkins Oliver (1914-1990), juge fédéral américain

Voir aussi
 
 
 
 Jon Oliva (né en 1959), compositeur et chanteur américain

Homonymie de patronyme